Il toponimo Kinihira può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Kinihira, settore del Distretto di Ruhango
Kinihira. settore del Distretto di Rulindo